Statul Carabobo () este unul dintre cele 23 de state () din care este format statul Venezuela. Statul Carabobo care se află în nordul țării, la aproximativ două ore distanță de mers cu mașina din Caracas. Capitala statului se află la Valencia, care este totodată și centrul industrial principal al statului. Statul are o suprafață de aproximativ 4.650 km² și o populație estimată la 2.227.000 în 2007.

Carabobo a fost locul unde a avut loc Bătălia de la Carabobo în 24 iunie 1821, o victorie decisivă în Războiul de Independență al statului Venezuela împotriva Spaniei, condus de Simón Bolívar.

Limitele geografice ale statului Carabobo:
 la nord: Marea Caraibilor și o mică parte a statului Falcón
 la sud: statele Cojedes și Guárico
 la est: statul Aragua
 la vest: statul Yaracuy

Statul are 14 județe (municipalități) și 38 districte administrative. Principalele orașe sunt: Valencia, Puerto Cabello, Guacara, Naguanagua, San Diego, Mariara, Bejuma, Morón, San Joaquín.

Fauna și flora 
Vegetația tipică a zonei este predominant tropicală, incluzând:
 copaci: mahon, cedru, palmier de Carabobo, iar în zona de coastă mangrove și cocotier.

Fauna cuprinde diferite specii de:
 păsări specifice (endemice): diferite specii de colibri și altele.
 reptile: iguana, vipere: Bothrops atrox, Bothrops venezuelensis, boa constrictor, crocodil american (Crocodylus acutus), care sunt specii protejate.
 mamifere: pecarul, răzătorul agouti, cerbul,  oposumul și puma.

Diviziune politico-administrativă

Referințe

Legături externe 

Diviziuni teritoriale ale Venezuelei